Onderdistrict in Indonesië
 Sukarame (Tasikmalaya), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukarame (Palembang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sukarame (Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh
 Sukarame (Carita), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sukarame (Balik Bukit), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Sukarame (Belalau), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Sukarame (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sukarame (Zuid-Pesisir), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Sukarame (Kualuh Hulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sukarame (Munte), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Sukarame (Bayongbong), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukarame (Cisolok), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukarame (Sukanagara), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukarame (Sukarame), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukarame (Kota Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra